Forlag:   1) hvad der lægges eller sættes foran noget andet.   2) udlæg; bekostning; oplag; bogforlag. Denne betydning lån fra middelhøjtysk (1100-1450): vorlach; tysk: Verlag. – (Kilde: ODS og Etymologisk ordbog)

Forlag kan have flere betydninger inden for forskellige fagområder og henvise til forskellige artikler:
 Forlag (teknik) – Blandt andet vedrørende drejebænke, maskindele, destillater: noget lægges eller sættes foran noget andet
 Forlag (bøger) – En forlægger lægger ud, stiller midler rådighed for udgivelsen af bøger, tidsskrifter, etc.
 Forlag (fremstillingsorganisering) – Forlagsvirksomhed, der bestod i, at vareforædlingen blev udført af landbofolkningen i de enkelte hjem, mens råvareforsyningen og afsætningen af færdigvarer blev styret af købstadskøbmænd.

Se også 
 Forlæg i betydningen Skabelon

Ekstern henvisning 
 Ordet 'forlag'  på ODS, Ordbog over det danske Sprog